Matthews se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Andrew Matthews
 Deborah L. Matthews
 Eric G. Matthews
 Victoria Ann Matthews